Ladón puede referirse a:
 El nombre común de la planta Celtis australis.
 El nombre común de la planta Cistus ladanifer.
 La comuna francesa de Ladon en el departamento de Loiret.
 El río Ladón, en Arcadia, Grecia.

En la mitología griega, Ladón (en griego Δρακον Λάδων, Drakon Ladôn) es también el nombre de diversos personajes:

 Ladón, un dragón de cien cabezas que guardaba el jardín de las Hespérides.
 Ladón, un hijo de Océano y Tetis.
 Ladón, uno de los perros de Acteón.
 Ladón, un compañero de Eneas en Italia, a quien mató Haleso.